I, I (стилизовано как i, i) — четвёртый студийный альбом американской инди-фолк-группы Bon Iver, вышедший 9 августа 2019 года на лейбле . Продюсерами были Chris Messina, Brad Cook, .
В запись I, I свой вклад внесли Джеймс Блейк, Аарон Десснер, Брюс Хорнсби, ,  и другие. Альбом был номинирован на три премии Грэмми в категориях Альбом года, За лучший альтернативный альбом и Best Recording Package на 62-й церемонии в 2020 году, а песня «Hey, Ma» получила номинацию в категории Запись года.

Об альбоме 
Музыку альбома I, I характеризуют как чеймбер-фолк (chamber folk). Разные публикации рассматривают его звучание как смесь музыкальных элементов из прошлых трёх дисков Bon Iver.

Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий. Он получил 80 из 100 баллов на интернет-агрегаторе Metacritic на основании 33 обзоров.

Список композиций 
По данным iTunes.

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы США
Альбомы инди-фолка
Альбомы Bon Iver